Brick by Brick (Iggy Pop), album van Iggy Pop uit 1990
Brick by Brick (Arctic Monkeys), nummer van Arctic Monkeys uit 2011
Brick by Brick (Racoon), nummer van Racoon uit 2014